Partito della Riforma è il nome di diversi partiti:

Canada 

Partito della Riforma del Canada (Reform Party of Canada), un partito del Canada attivo dal 1987 al 2000, quando ha cambiato nome in Alleanza Canadese (Canadian Alliance)
 Reform Party of Alberta, attivo nell'Alberta dal 1989 al 2004
 Reform Party of Ontario, attivo nell'Ontario
 Reform Party of British Columbia, attivo nella British Columbia
 Manitoba Reform Party, attivo nel Manitoba dal 1986 al 1990

Stati Uniti 
 Partito della Riforma Americano (American Reform Party), partito fondato nel 1997
 Partito della Riforma e della Tolleranza Americano (American Toleration and Reform Party), fondato nel Connecticut negli anni 1810
 Partito della Riforma (Reform Party of the United States of America), partito fondato nel 1995 da Ross Perot
 Partito della Riforma (Wisconsin) (Reform Party), una coalizione di breve durata degli anni 1870
 Partito della Riforma (Hawaii) (Reform Party of Hawaii), partito attivo in Hawaii nel 1800

Europa 

Partito della Libertà e della Riforma (Özgürlük ve Reform Partisi) attivo dal 2006 nella Repubblica Turca di Cipro del Nord 
Partito della Riforma (Gibilterra) (Gibraltar Reform Party), attivo a Gibilterra
 Partito della Riforma (Moldavia) (Partidului Reformei), ora Partito Liberale, attivo in Moldavia
Partito della Riforma Nazionale (Grecia) (Μεταρρυθμιστικό Εθνικό Κόμμα), partito politico attivo in Grecia negli anni '30
Partito della Riforma (Regno Unito) (Reform Party)
Partito della Riforma (Norvegia, 2004-2009) (Reformpartiet)
Partito della Riforma (Norvegia, 1974-1975) (Reformpartiet)
Partito della Riforma (Lettonia) (Reformu partija)

Africa

Partito della Riforma Nazionale (Ghana) (National Reform Party)
Partito della Riforma (Rhodesia)
Partito della Riforma (Zambia)
Partito della Riforma e della Rinascita (Al Eslah we Al Nahda), partito egiziano fondato nel 2011 
Partito della Riforma Egiziano
Partito Misruna della Riforma e dello Sviluppo (Hizb Al-Islah wa Al-Tanmiyah), partito egiziano fondato nel 2009

Asia e Oceania

Partito della Riforma (Nuova Zelanda) (Reform Party), partito neozelandese attivo tra il 1909 e il 1936
Partito della Riforma (Palestina) (Hizb-al-Islah)
Partito della Riforma (Singapore) (Reform Party)